Csang Pin (张斌, 1961), kínai kosárlabdázó
 Csang Pin (張斌, 1969), kínai öttusázó
 Csang Pin (张滨, 1973), kínai lovas